Leiteira - espécie de jarra ou vaso, parecida com um bule, própria para servir leite
 A Leiteira - pintura de Vermeer
 A Leiteira (Eliseu Visconti) - pintura de Eliseu Visconti
Ou ainda:
 Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia - erva-leiteira ou simplesmente "leiteira"

Desambiguação